Липно () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Липновский повят, Куявско-Поморское воеводство. Население — 11 185 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бараны
 Бяловежын
 Бискупин
 Бжезьно
 Хлебово
 Ходоронжек
 Глодово
 Грабины
 Хута-Глодовска
 Игнацково
 Янково
 Ястшембе
 Карнково
 Клокоцк
 Колянково
 Коморово
 Карнковске-Румунки
 Кшижувки
 Липно
 Лохоцин
 Малишево
 Окронг
 Островите
 Островитко
 Осмялово
 Пёнтки
 Попово
 Радомице
 Румунки-Глодовске
 Томашево
 Тшебегощ
 Вихово
 Вежбицк
 Збытково
 Злотополе

Соседние гмины 
 Гмина Бобровники
 Липно
 Гмина Хростково
 Гмина Черниково
 Гмина Фабянки
 Гмина Кикул
 Гмина Скемпе
 Гмина Вельге

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Куявско-Поморского воеводства